Scott Shaw peut désigner :
Scott Shaw (1951), auteur de bande dessinée et animateur américain ;
Scott Shaw (1958), acteur, réalisateur et producteur américain.